W Rumunii
 Bogdan Vodă – gmina w okręgu Marmarosz
 Bogdan Vodă – wieś w okręgu Bacău, w gminie Săucești
 Bogdan Vodă – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Bogdan Vodă